QRL est un code qui signifie « Êtes-vous occupé ? » selon le code Q.

QRL est un sigle pour:
 Queensland Rugby League

Code Q